Angola kan være:
 Angola – et afrikansk land
 Angola, Indiana – en by i Indiana, USA
 Angola, New York – en by i New York, USA